Furious je lahko:
 Furious (album)
 HMS Furious - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice